Die Prva Liga FBiH 2016/17 war die insgesamt 22. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die 17. als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer. Sie begann am 6. August 2016 und endete am 3. Juni 2017.

Meister wurde der NK GOŠK Gabela.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2017/18 auf, während die letzten fünf Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien für Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle transfermarkt.de
 forebet.com
 futbol24.com

2016
Fußballsaison 2016/17